Konrad III (ur. 1093, zm. 15 lutego 1152 w Bambergu) – pierwszy król Niemiec z dynastii Hohenstaufów.
Syn Fryderyka I, księcia Szwabii i Agnieszki, córki cesarza Henryka IV.

W 1115 roku, z inicjatywy swojego wuja - cesarza Henryka V, został księciem Frankonii.
Rok później razem ze swoim starszym bratem - Fryderykiem II Jednookim był regentem Niemiec. 
Po śmierci Henryka w 1125 roku, Konrad bez skutku poparł starania brata o tron Niemiec.

W końcu, po śmierci Lotara III w 1138 roku, Konrad został wybrany na króla i koronowany, ale nigdy nie został cesarzem.
Razem z Ludwikiem VII brał udział w II krucjacie. Ignorując wskazówki bizantyjskich dowódców poprowadził swoje wojska przez środek Anatolii. W okolicach Doryleum, w połowie drogi pomiędzy Konstantynopolem i Antiochią jego wojska zostały wybite a on sam ledwie uszedł z życiem. Po powrocie miał kłopoty ze zdrowiem i na łożu śmierci na swego następcę wyznaczył towarzysza z wyprawy krzyżowej Fryderyka, późniejszego cesarza Fryderyka I Barbarossę, pomijając swojego syna.

Małżeństwa i potomstwo 
Konrad był dwukrotnie żonaty. W 1115 poślubił z Gertrudę von Komburg (zm. 1130-31), a po jej śmierci w 1136 ożenił się z Gertrudą von Sulzbach (zm. 14 kwietnia 1146), siostrą Berty - żony cesarza bizantyńskiego - Manuela I Komnena.

Konrad i Gertruda mieli razem dwóch synów:
 Henryk (VI) Berengar (zm. 1150), współwładca Niemiec w latach 1147-1150
 Fryderyk IV (1144/1145 – 19 sierpnia 1167), książę Szwabii

Przodkowie

Przypisy 

Hohenstaufowie
Władcy Niemiec
Uczestnicy drugiej wyprawy krzyżowej
Urodzeni w 1093
Zmarli w 1152
Regenci